Pria se poate referi la:

 satul Pria;
 râul Pria;
 Pria, zeița slavă a primăverii, iubirii, cuplurilor matrimoniale și fertilității;